NGC 4186 (другие обозначения — NGC 4192B, UGC 7240, MCG 3-31-81, ZWG 98.111, VCC 101, PGC 39057) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4186, NGC 4192B.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4186
Волосы Вероники (созвездие)